Un motif est étymologiquement un mouvement mental (à rapprocher de  et de ), une raison, une cause, une incitation à agir ; éventuellement, après l'action, un explication ou une justification de l'action humaine (Trésor de la langue française). Motif désigne souvent par synecdoque une perception à l'origine de ce mouvement mental.

Dans le domaine esthétique et artistique, un motif est une forme. En critique d'art,  signale un motif répété.
 En arts graphiques ou décoratifs, mode ou peinture, un motif est une forme locale : « motifs géométriques », « motifs floraux » ;
 la peinture sur le motif désigne le travail artistique en plein air, dans lequel la perception visuelle stimule l'artiste, par opposition au travail en atelier, où c'est le concept ;
 en musique, un motif est un thème ou un fragment qui se répète dans une œuvre ;
 en folkloristique, un  motif est un épisode qui apparaît, avec des variantes de détail, dans des récits d'origines diverses.

Cette signification s'étend aux sciences et techniques.

 En combinatoire et en informatique théorique, un motif permet de restreindre une permutation ;
 En informatique,  le filtrage par motif détecte une séquence d'informations pour restreindre un ensemble ;
 En géométrie algébrique, la théorie des motifs est une direction de recherche depuis les années 1960.

Nom propre 

 Motif (ou MOTIF) est le nom d'une bibliothèque logicielle utilisé pour construire des interfaces graphiques.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Dessin
Régularité